2. Feldhockey-Bundesliga 2006/07 steht für:
 2. Feldhockey-Bundesliga 2006/07 (Damen)
 2. Feldhockey-Bundesliga 2006/07 (Herren)

Siehe auch:
 Feldhockey-Bundesliga 2006/07